Кешм ():

 Кешм — остров в Ормузском проливе.
 Кешм — город на юге Ирана.
 Кешм — шахрестан в составе остана Хормозган.